Tweede klasse amateurs (voetbal België) (vierde niveau in de voetbalpiramide)
 Tweede klasse (Nederlands amateurvoetbal) (zevende niveau in de voetbalpiramide)